Powiat Kashima – powiat w prefekturze Ishikawa
 Powiat Kashima – dawny powiat w prefekturze Ibaraki